Среда обитания:

 Среда обитания — часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них прямое или косвенное воздействие.
 «Среда обитания» — советский детективный фильм 1987 года.

См. также 
 Городская среда обитания

Примечания